Aníbal puede hacer referencia a lo siguiente:

Personas 

 Aníbal Magón (471-406 a. C.), general y político cartaginés, nieto de Amílcar Magón; entre el 410 y el 409 a. C. fue «sufete» (senador) de Cartago.
 Aníbal Giscón (300-258 a. C.), general cartaginés de la primera guerra púnica (264-241 a. C.).
 Aníbal el Rodio (280-240 a. C.), marino cartaginés de la primera guerra púnica.
 Aníbal (capitán) (f. 238 a. C.), capitán cartaginés de la cruenta guerra civil de los mercenarios (241-238 a. C.).
 Aníbal (247-183 a. C.), general cartaginés, rival de Escipión el Africano.

Otros 
 Aníbal (automóvil), vehículo español, de la marca Santana.
 Aníbal (nombre), nombre propio de origen cartaginés.